El espín es una propiedad física de las partículas subatómicas.

El término también puede referirse a:
 Espín, una localidad de la provincia de Huesca, España.
Espín, es una localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Un apellido, concretamente, el apellido de:
 Joaquín Espín y Guillén (1812-1881), músico español;
 Vilma Espín (1930-2007), química y política cubana;
 Ana Bertha Espín (n. 1953), actriz mexicana.
 El puerco espín (mamífero con púas córneas en la piel)